Унал Караман (; ) — турецкий футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Родившийся в Конье и занимавшийся футболом в местном футбольном клубе «Коньяспор» Унал Караман начинал свою профессиональную карьеру игрока в команде Второй лиги «Газиантепспор». 9 сентября 1984 года он дебютировал в лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Сивасспора». На 55-й минуте этого матча Караман забил свой первый гол на профессиональном уровне.

В 1987 году Унал Караман перебрался в клуб Первой лиги «Малатьяспор». 16 августа того же года он дебютировал в главной турецкой лиге, выйдя в основном составе в гостевой игре с «Генчлербирлиги». На 69-й минуте этой встречи Караман отметился победным голом. В 1990 году он стал футболистом «Трабзонспора». В сезоне 1991/92 Караман отметился двумя хет-триками: в ворота «Коньяспора» (дома, 19 октября) и «Газиантепспора» (дома, 16 февраля). За «Трабзонспор» Караман выступал до 1999 года, после сезона 1999/2000 за «Анкарагюджю» он завершил свою профессиональную карьеру игрока.

Карьера в сборной 
16 октября 1985 года Унал Караман дебютировал в составе сборной Турции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 1986 года против команды Англии, выйдя в основном составе. Спустя три года он забил свой первый гол за национальную сборную, сравняв счёт в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 1990 года с исландцами.

Тренерская карьера 
Свою тренерскую карьеру Унал Караман начинал в сборной Турции, работая ассистентом главного тренера. 31 марта 2004 года в гостевой товарищеской игре с Хорватией он исполнял обязанности главного тренера. В сезоне 2007/08 Караман возглавлял клуб Суперлиги «Коньяспор», но до его окончания не доработал. Поздней осенью 2008 года он был главным тренером «Анкарагюджю», а в последних двух турах того же сезона — «Коньяспора». Затем Караман работал тренером в «Трабзонспоре».

В 2014 году он возглавил клуб Первой лиги «Адана Демирспор», который под его руководством занял четвёртое место в итоговой таблице, долгое время идя вторым. В полуфинале плей-офф за выход в Супелигу команда уступила «Антальяспору». Летом 2016 года Караман был назначен главным тренером другого клуба Первой лиги «Шанлыурфаспор», но оставил этот в ноябре того же года после серии неудачных результатов.

С конца марта 2018 года Унал Караман возглавлял аутсайдера Суперлиги «Карабюкспор».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль как игрока и тренера на mackolik.com

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры сборной Турции по футболу
Тренеры ФК «Коньяспор»
Тренеры ФК «Анкарагюджю»
Тренеры ФК «Адана Демирспор»
Тренеры ФК «Шанлыурфаспор»
Тренеры ФК «Карабюкспор»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Ризеспор»
Тренеры ФК «Гёзтепе»